

Sigle 
 Graphical User Interface – interfaccia grafica

Astrologia 
 Gui – (癸) tronco celeste dell'astrologia cinese

Codici 
 GUI – codice nazionale del CIO della Guinea
 GUI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guiria (Venezuela)
 gui – codice ISO 639-3 della lingua guaraní boliviana orientale

Persone 
 Bernardo Gui – vescovo francese
 Luigi Gui – politico italiano
 Vittorio Gui – direttore d'orchestra e compositore Italiano